Le terme naïman est en Mongol khalkha (Mongol bichig :  mongol cyrillique : ) le chiffre 8 (naïm ( / ), auquel est ajouté la désinence du datif -an. Il est utilisé entre autres pour désigner :
 Les Naïmans forment un peuple qui est mongol au sens propre du terme situé aujourd’hui au nord du lac Baïkal.
 La bannière Naiman, située dans la région autonome de Mongolie-Intérieure, au Nord de la province du Liaoning, en République populaire de Chine.

Personnalités 
 Anatoli Naïman (1936-2022), poète, traducteur, essayiste et écrivain russe.